Ра́мовш () — словенская фамилия. Известные носители:

 Рамовш, Примож (1921—1999) — словенский композитор.
 Рамовш, Фран (1890—1952) — словенский филолог, лингвист.